Буйкве — город в районе Буйкве, Уганда.

Местоположение 
Буйкве находится на юго-востоке Центрального региона, примерно в 55 километрах по дороге к востоку от Кампалы, столицы и крупнейшего города Уганды . Город также находится примерно в 12 км по дороге к юго-востоку от Лугажи, ближайшего большого города.

Население 
27 августа 2014 года национальная перепись населения показала, что население Буйкве составляет 16 633 человека.

Достопримечательности 
 Офисы администрации района Буйкве
 офисы городского совета Буйкве
 Центральный рынок Буйкве
 Больница Св. Чарльза Лванга Буйкве — общественная больница, основанная миссионерами из Чешской Республики
 Церковь Полного Евангелия Буйкве — место поклонения, связанное с движением пятидесятников

Примечания

Ссылки 
 

Города Уганды